Asian Players Tour Championship 2012/2013 – Turniej 3 − dziewiąty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2012/2013. Turniej ten rozegrany został w dniach 5-9 listopada 2012 w Henan Province Sports Stadium w mieście Zhengzhou w Chinach.

W finale turnieju zwyciężył Stuart Bingham, który pokonał Li Hanga 4−3.

Nagrody i punkty rankingowe 
Nagrody finansowe i punkty rankingowe przyznawane w tym turnieju przedstawiały się następująco:

 1 Jedynie zawodowi snookerzyści mogą zdobywać punkty rankingowe.

Drabinka turniejowa 
Źródło:

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały 
Źródło:

Breaki stupunktowe turnieju 
Źródło:

 140 Yu Delu
 139 Zhang Anda
 124, 122, 112 Tom Ford
 122 Lü Haotian
 120 Chen Ruifu
 112 Ding Junhui
 111 Cao Yupeng
 108 Cao Xinlong
 105 Michael Holt
 104 Zhang Yang
 104 Andrew Higginson
 104 Stuart Bingham
 102 Ken Doherty
 100 Robert Milkins

Przypisy 

Players Tour Championship 2012/2013
2012 w Chinach